Новокавказский — название населенных пунктов в России:

 Новокавказский — посёлок в Александровском районе Ставропольского края.
 Новокавказский — хутор в Шпаковском районе Ставропольского края.

См. также 
 Новокавказский сельсовет